

Дарбаза — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Дарбаза — село, Отирарський район, Туркестанська область
 Дарбаза — село, Сариагаський район, Туркестанська область

Див. також 
 Дарбазинський сільський округ